Мария Луиза Вайсман (; , Швайнфурт — , Мюнхен) — немецкая поэтесса.

Биография 
Родилась в семье учителя гимназии. Семья жила в Швайнфурте, но с началом Первой мировой войны Вайсманы переселились в Нюрнберг. Там, в газете «Франконский Курьерr» появились первые публикации её произведений. Георг Бриттинг опубликовал четыре её стихотворения в журнале «Die Sichel», после чего Мария Луиза устроилась работать секретарём в нюрнбергский Литературный Союз. Там она познакомилась со своим будущим мужем, писателем Людвигом Бахмайром.

В 1919 году Вайсман переехала в Мюнхен, где работала в книжной торговле. Там она вступила в недолго просуществовавший «Союз за буддистскую жизнь» и революционную группу «Молодая Франкония» (). В последующие годы состоялись её публикации в местной прессе. Во время революции жених поэтессы Людвиг Бахмайр примкнул к Баварской Советской Республике, за что был позднее посажен в тюрьму. Пожениться им удалось только после освобождения Людвига в 1922 году. Пара переезжала из города в город, однако в творческом плане это были самые продуктивные годы для Марии Луизы Вайсман.

В 1929 году поэтесса скоропостижно скончалась от ангины, осложнённой сепсисом. Похоронена в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.

Творчество 

В 1922 году вышла её первая книга «Пир поутру» (). Критика отмечала влияние Рильке и Гофмансталя, однако стихотворения Вайсман по стилю ближе к ранним экспрессионистам, Траклю и Гейму. Спустя год она напечатала небольшую повествовательную поэму «Робинзон», в которой в философском ключе переосмыслен сюжет романа Даниеля Дефо. Последней прижизненной публикацией Вайсман стал цикл сонетов «Маленькая коллекция кактусов» (1926).

Лишь после смерти поэтессы о ней заговорили как о значительном явлении в немецкоязычной поэзии. Посмертный сборник «Избранные стихотворения» (1932) был встречен положительными отзывами в прессе. Обозреватель «Berliner Börsenzeitung» даже назвал Вайсман «величайшей немецкой поэтессой со времён Дросте-Хюльсхоф», в рецензии «Der Deutsche Rundfunk» отмечалось, что небольшое наследие автора, тем не менее, имеет большое значение. В том же году муж поэтессы Бахмайр выпустил в собственном издательстве небольшую книгу воспоминаний и мемуаров, посвящённую ей. Также наследие поэтессы было выпущено в сборнике «Имаго», выдержавшем несколько переизданий.

В наши дни творчество Вайсман было заново открыто, в 2000-х годах вышло несколько изданий её избранных сочинений.

Произведения 
Прижизненные и посмертные издания
 Das frühe Fest. Gedichte. Pasing bei München, Bachmair 1922. 43 S.
 Robinson. Eine Dichtung. Münchener Liebhaber-Drucke (Neue Folge). Band 2. Pasing bei München, Bachmair 1924.
 Mit einer kleinen Sammlung von Kakteen. Privatdruck für die Gesellschaft Münchener Bücherfreunde. Pasing bei München, Bachmair 1926.
 Imago. Ausgewählte Gedichte. Hrsg. mit einem Nachwort von Heinrich F.S. Bachmair. Starnber, Bachmair, Starnberg 1946 (1929). 108 S.
 Gesammelte Dichtungen. Mit 2 Photographien von Mary Hausner. Pasing bei München, Bachmair 1932. 199 S. Gesamtauflage 800 Exemplare.
 Gartennovelle. Eine Dichtung. Söcking, Bachmair 1949. 35 S.

Современные переиздания
 „Ich wünsche zu sein, was mich entflammt“. Gesammelte Werke. Hg. Hartmut Vollmer. Elfenbein, Berlin 2004, ISBN 3-932245-68-7.
 Ausgewählte Gedichte. Degener, Potsdam 2010, ISBN 978-3-940531-20-9.

На русском языке
 М. Л. Вайсман. Лесное сердце (Стихотворения) / пер. и вступ. ст. А. Чёрного // Новый мир. №4, 2018.
 М. Л. Вайсман. Стихотворения на сайте Общества Георга Гейма / пер. А. Чёрного.

Исследования и мемуары 
 Maria Luise Weissmann zum Gedächtnis. Herausgegeben von Heinrich F. S. Bachmair. Pasing 1932.

Ссылки 
 Мария Луиза Вайсман на сайте Общества Георга Гейма 
 Коллекция материалов о жизни и творчестве 
 На сайте Немецкой национальной библиотеки 
 На Баварском литературном портале 
 На сайте Zeno.org

Примечания 

Писатели Германии XX века
Немецкие писательницы XX века
Немецкие поэтессы
Поэтессы Германии
Умершие от ангины
Социалисты Германии
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)
Франкония